, animateur de radio de Boston,
 , traductrice russe,
 , rabbin polonais,
 , personnalité politique de Los Angeles,
 Semion Braude, physicien et radioastronome ukrainien.
 (18119) Braude, un astéroïde,
 Braude, un cratère lunaire

Voir aussi 
 Broda